Валер'ян Протасевич (бл. 1505 — 1579) — римо-католицький релігійний діяч. Єпископ луцький.
 Іона Протасевич, Іо́на III (Протасе́вич-Островский) ( 1577) — Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси.
 Яцек Протасевич (,  1967) — депутат Європарламенту від Польщі (2004—2014).
 Протасевич Ольга Миколаївна (1946)  — український журналіст, поетеса.
 Протасевич Роман Дмитрович (1995) — білоруський журналіст, громадсько-політичний діяч.

Див. також 
 Вулиця Протасевича (Тернопіль)